Schtschasniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtschasniwka (Bobrowyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja
 Schtschasniwka (Pidwolotschysk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk
 Schtschasniwka (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk